Son Amar Palma de Mallorca ist der frühere Name folgender spanischer Volleyballvereine:

 CV Palma Mallorca (1970–1987)
 Portol Palma Mallorca (2003–2006)